Кароли́на — женская форма имени Карл:
 Каролина Бонапарт (1782—1839) — самая младшая из сестёр Наполеона Бонапарта.
 Каролина Бранденбург-Ансбахская (1683—1737) — королева Великобритании и Ирландии, курфюрстина Ганноверская.
 Каролина Брауншвейгская (1768—1821) — королева Великобритании, Ирландии и Ганновера.
 Каролина Гримальди (род. 1957) — принцесса Монако.
 Каролина Августа Баварская (1792—1873) — австрийская императрица.
 
 Каролина Баденская (1776—1841) — принцесса Баденская, курфюрстина Баварская, королева Баварии.
 Каролина Гессен-Гомбургская (1771—1854) — принцесса Гессен-Гомбургская, княгиня Шварцбург-Рудольштадтская.
 Каролина Гессен-Дармштадтская (1746—1821) — принцесса Гессен-Дармштадтская, ландграфиня Гессен-Гомбургская.
 Каролина Датская (1793—1881) — старшая дочь короля Дании и Норвегии Фредерика VI.
 

Русские женские имена